Де́віс або Де́йвіс () може означати:
 Девіс (прізвище) — валлійське прізвище, що бере початок від імені Дейв, Дейвід ().

Топоніми

Девіс (антарктична станція) () — австралійська антарктична станція

Девіс (Саскачеван)

Девіс (округ, Айова) () — округ (графство) у штаті Айова, США
 Девіс (округ, Юта) () — округ (графство) у штаті Юта, США
 Девісс (округ, Міссурі) () — округ (графство) у штаті Міссурі, США
 Девіс — місто в окрузі Йоло, штат Каліфорнія
 Девіс — місто, штат Оклахома
 Девіс — місто, штат Південна Дакота
 Девіс — місто, штат Західна Вірджинія
 Девіс — селище, штат Іллінойс
 Девіс — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Девіс (Массачусетс), покинуте шахтарське селище
 Девіс — гора у хребті Ріттер, в Сьєрра-Невада (штат Каліфорнія, США)

Інше 
 3638 Девіс (3638 Davis) — астероїд головного поясу, відкритий 20 листопада 1984 року.
 ГЕС Девіс — гідроелектростанція на межі штатів Аризона та Невада (Сполучені Штати Америки).
 Кубок Девіса () — чоловічий міжнародний турнір з тенісу.

Примітки